

Persone 
 Russell van Horn (1885-1970) – pugile statunitense
 Buddy Van Horn (1929) – attore e regista statunitense
 William Van Horn (1939) – fumettista statunitense
 Noel Van Horn (1968) – fumettista statunitense
 Keith Van Horn (1975) – cestista statunitense

Geografia

Stati Uniti d'America 
 South Van Horn – census-designated place nel borough di Fairbanks North Star (Alaska)
 Van Horn – città nella contea di Culberson (Texas)

Altro 
 Nug-Kleinautowerke Niebaum, van Horn & Co. – costruttore tedesco di automobili

Pagine correlate 
 Horn – pagina di disambiguazione